

Codici 
 avt – codice ISO 639-3 della lingua au

Sigle
 Alta via Tilman – percorso escursionistico
 Alta via del tabacco  – percorso escursionistico